Survivalist steht für:

 The Survivalist (2015), britischer Science-Fiction-Thriller von Stephen Fingleton
 The Survivalist (2021), US-amerikanischer Action-Thriller von Jon Keeyes